Визенбург () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Потсдам-Миттельмарк. Занимает площадь 218,19 км². Официальный код — 12 0 69 665.

Коммуна подразделяется на 14 сельских округов.

Население

Фотографии

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница

Города Бранденбурга